Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2006/07 wurde ausgetragen:

 bei den Männern, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2006/07 (Männer)
 bei den Frauen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2006/07 (Frauen)